Парий может означать:

 Парий — древний город в Мисии, ныне деревня Кемер в районе Бига в Турции.
 Парий, Дарья Михайловна (1918—2001) — казахская партийная и государственная работница.